Натуральне число 972
 972 рік до нашої ери
 972 рік нашої ери